Ташкесан (букв. «камнетёс»; ) — горная вершина в Лорийской области Армении, наивысшая точка Заманлинского хребта (высота — 2230 м). Расположена в 6,5 км к северо-востоку от села Базум.

Примечания 

Горные вершины Армении